Филинское — топоним в России:

Населённые пункты 
 Филинское — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Филинское — село в Вачском районе Нижегородской области.
 Филинское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Филинское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Филинское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Филинское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Гидроним 
 Филинское — озеро в Шатурском районе Московской области.